Suore francescane dei Sacri Cuori, fondate ad Antequera dalla beata María del Carmen González-Ramos.
 Suore francescane dei Sacri Cuori, con casa-madre a Capua, fondate a Roma da p. Simpliciano della Natività.